Bultmann ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Bultmann (* 1941), deutsche Journalistin, Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin
 Antje Bultmann Lemke (1918–2017), deutsche Bibliothekswissenschaftlerin
 Arsseni Bultmann (* 2005), deutscher Kinderdarsteller
 Birte Bultmann (* 1974), deutsche Leichtathletin
 Christoph Bultmann (* 1961), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Fritz Bultmann (* 1937), deutscher Chorleiter und Komponist
 Ilja Bultmann (* 2009), deutscher Kinderdarsteller
 Johannes Bultmann (* 1960), deutscher Kulturmanager, ehemaliger Intendant der Philharmonie Essen
 Peter Bultmann (* 1971), deutscher Jurist
 Rudolf Bultmann (1884–1976), deutscher Theologe und Philosoph